L'edizione 1974 della Vysšaja Liga fu la 37ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinta dalla , giunto al suo sesto titolo.

Stagione

Novità
Le squadre partecipanti rimasero 16: le due retrocesse della stagione precedente (Dinamo Minsk e SKA Rostov) furono rimpiazzate dall'arrivo delle neo promosse Čornomorec' e Nistru Chișinău.

Formula
Le 16 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 30 incontri; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta, senza la regola dei rigori applicata l'anno precedente.

Le ultime due squadre classificate retrocessero in Pervaja Liga al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
 Dinamo Kiev Campione dell'Unione Sovietica 1974 e qualificata alla Coppa dei Campioni 1975-1976.
Spartak Mosca, Čornomorec' e Torpedo Mosca qualificati alla Coppa UEFA 1975-1976.
Ararat qualificata alla Coppa delle Coppe 1975-1976 per la vittoria in Kubok SSSR 1975.
 Qaýrat e Nistru Kišinëv retrocesse in Pervaja Liga 1975.

Risultati

Statistiche

Classifica cannonieri

Voci correlate
Pervaja Liga 1974
Kubok SSSR 1974

Collegamenti esterni

Calcio nel 1974
1974